Guillermo III (1375 en Múnich - 12 de septiembre de 1435) (en alemán: Wilhelm III., Herzog von Bayern), fue duque de Baviera-Múnich (1397-1435), junto y de acuerdo con su hermano mayor, Ernesto, duque de Baviera. Era hijo de Juan II, y miembro de la Sociedad del Periquito.

Biografía 
Después de la extinción de los duques Wittelsbach de Baviera-Straubing, condes de Holanda y Henao,  Guillermo y su hermano Ernesto lucharon con sus primos Enrique y Luis pero finalmente recibió la mitad de Baviera-Straubing en 1429.

Guillermo III apoyó a Segismundo del Sacro Imperio Romano Germánico contra los husitas y era un posible candidato para la sucesión del emperador pero murió ya en 1435. Su propio hijo (de su esposa Margarita de Cléveris) fue el duque Adolfo de Baviera quien lo sucedió como co-regente de Ernesto hasta que murió en 1441. Guillermo III está enterrado en la Catedral de Nuestra Señora de Múnich.

Con su esposa Margarita de Cléveris tuvo dos hijos:
 Adolfo (1434-1441)
 Guillermo (1435-1435)

Antepasados

Bibliografía 

 Klaus von Andrian-Werburg: Urkundenwesen, Kanzlei, Rat und Regierungssystem der Herzoge Johann II., Ernst und Wilhelm III. von Bayern-München (1392–1438). Lassleben, Kallmünz 1971,  (Münchener historische Studien, Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften, Vol. 10; disertación, Universidad de Múnich 1961).
 Karin Kaltwasser: Herzog und Adel in Bayern-Landshut unter Heinrich XVI. dem Reichen (1393–1450). Disertación, Universidad de Ratisbona 2004.
 August Kluckhohn: Herzog Wilhelm III. von Bayern, der Protector des Baseler Konzils und Statthalter des Kaisers Sigmund. En: Forschungen zur deutschen Geschichte. Vol. 2, 1862, pp. 519–615.
 Christoph Kutter: Die Münchener Herzöge und ihre Vasallen. Die Lehenbücher der Herzöge von Oberbayern-München im 15. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte des Lehnswesens. Disertación, Universidad de Múnich 1993.
 Sigmund Ritter von Riezler: Wilhelm III., Herzog von Baiern-München. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 42, Duncker & Humblot, Leipzig 1897, pp. 703–705 (online ).
 Theodor Straub: Bayern im Zeichen der Teilungen und Teilherzogtümer. En: Max Spindler, Andreas Kraus (eds.): Handbuch der bayerischen Geschichte. 2.ª edición. Vol. 2, C. H. Beck, Múnich 1988, , pp. 196–287, especialmente 248–249.

Referencias 

Duques de Baviera del siglo XIV de la dinastía Wittelsbach
Duques de Baviera del siglo XV de la dinastía Wittelsbach
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Múnich